Zaïtchar peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Зайчар) :
Zaïtchar, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Zaïtchar est aussi le nom bulgare de la ville serbe de Зајечар (en serbe romanisé : Zaječar).